Quinta-feira - em inglês, Thursday
Ou ainda:
Thursday (banda)
Thursday (filme)

Localidades

Ilha Thursday

Desambiguação